Осемдесетоъгълникът (също и октаконтагон, ) е многоъгълник с 80 страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 14040° (78π). Има 3080 диагонала.

Правилен осемдесетоъгълник 
При правилния осемдесетоъгълник всички страни и ъгли са равни. Вътрешният ъгъл е 175,5°, а външният и централният – 4,5°.

Формули

Построение 
Тъй като 80 = 2⁴ × 5, т.е. произведение от степен на двойката и просто число на Ферма, правилен осемдесетоъгълник може да бъде построен с линийка и пергел.

Дисекция

Източници 

Многоъгълници